Juhel est un  ancien prénom breton, aujourd'hui patronyme français, apparenté au prénom breton Judicael.

Prénoms 
Ce fut le prénom de plusieurs princes d'origine bretonne:
 Juhel I de Mayenne.
 Juhel II de Mayenne, sire de Mayenne (1110-1161).
 Juhel III de Mayenne, sire de Mayenne et de Dinan (1168-1220).
 Juhel Bérenger,  comte de Rennes au , père de Conan , duc  de Bretagne.
 Juhel, archevêque de Dol-de-Bretagne vers 1040-1076.

Patronymes 
 Fabienne Juhel (1965-), romancière française ;
 Jean-Luc Juhel, artiste-peintre parisien du mouvement Figuration Libre ;
 Louis Juhel, journaliste et militant royaliste du mouvement Restauration nationale, fils de Pierre Juhel ;
 Pierre Juhel (1910-1980), ancien Camelot du roi, journaliste et militant royaliste du mouvement Restauration nationale.

Homonymie de prénom
Prénom breton
Homonymie de patronyme